

Aziende 
 CHV – acronimo di Chilevisión, il terzo canale più longevo del Cile.
 CHV – Creazioni Home Video, casa di distribuzione di home video degli anni Ottanta.

Codici 
 CHV – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua ciuvascia.